Территориальная система противоракетной обороны А-1035 — проект объектовой системы противоракетной обороны важнейших административных центров и военных объектов, разрабатывавшийся в 1978–1991 гг., в рамках комплексной программы по созданию перспективных систем противоракетной обороны Д-20, как продолжение (переработанная и усовершенствованная версия) зональных систем противоракетной обороны — А-135 и создаваемой ей на смену А-235.

История 
Работы над проектом системы ПРО А-1035 велись в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР №585-119 от 7 июня 1978 г., которое ставило задачу  проведения фундаментальных исследований и разработки принципиальной схемы системы А-1035, как проекта по дальнейшему развитию системы А-235, а также Постановлением СМ СССР от 15 июля 1985 г., которое предписывало в рамках проекта А-1035 провести комплекс научно-исследовательских работ (НИР). Разработкой проекта занимались научно-исследовательские и опытно-конструкторские учреждения в структуре Министерства радиопромышленности СССР. Разработка ряда перспективных систем ПРО — системы ПРО Москвы и Московского промышленного района А-235 и системы ПРО важнейших административных центров и военных объектов А-1035 составляло ядро программы Д-20. Согласно распорядку работ на ближайшие годы, принятому в 1985 г., подведение итогов предварительных работ и защита аванпроекта А-1035 намечалась на 1988 г. Как отметил в своём интервью главный конструктор ЦНПО «Вымпел» Б. П. Виноградов, если начало работ по проектам А-135, А-235 и А-1035 воспринималось тогдашним советским руководством с энтузиазмом, что, в свою очередь, обусловило их количество и заранее заложенную установку на поэтапность (А-235 на смену А-135, затем А-1035 на смену А-235), то во второй половине 1980-х гг. общая оценка высшим советским военно-политическим руководством перспектив дальнейшей работы над этими проектами была пессимистической, в результате чего уже в 1987 г. проекты были признаны технически не реализуемыми.

Сравнительная характеристика

Примечания 

Неосуществлённые в СССР военные проекты
Появились в 1991 году в СССР
1990-е годы в Московской области